Flintholm – zona del comune di Frederiksberg (Danimarca)
Flintholm – stazione della metropolitana di Copenaghen